Milorad Krivokapić désigne deux sportifs : 
 Milorad Krivokapić (1956-), joueur de water-polo yougoslave (monténégrin), champion olympique en 1984 ;
  (1980-), handballeur serbe puis hongrois.